Kottje ist der Nachname folgender Personen:

 Johannes Kottjé (* ?), deutscher Architekt
 Raymund Kottje (1926–2013), deutscher Kirchenhistoriker